Щепанови́це () — топонимы в Польше.

Населённые пункты 
 Щепановице — село в Краковском повяте Мазовецкого воеводства.
 Щепановице — село в Мехувском повяте Мазовецкого воеводства.

Другое 
 Щепановице — район города Ополе.